Вознесе́нский переулок:
 Вознесенский переулок — переулок в Москве.
 Вознесенский переулок — одно из прежних названий Серпуховского переулка в Москве.
 Вознесенский переулок — прежнее (до 1952 года) название Красноградского переулка в Санкт-Петербурге.
 См. также 
 Вознесенский мост
 Вознесенский проезд
 Вознесенский проспект (значения)